Саша Илич (; ) — австралийский футболист сербского происхождения, вратарь.

Карьера

Клубная 
Начал свою профессиональную карьеру в 1991 году в «Графичар» (Белград). В следующем году перешёл в «Раднички» (Белград).

Позже он перешёл в английский «Чарльтон Атлетик», где вследствие стал известным. Он был основным вратарём во второй половине сезона 1997/98, в том числе в победном плей-оффе за выход в Премьер-лигу (в полуфинале был одолён «Ипсвич Таун» со счётом 2:0, а в финале в серии послематчевых пенальти был побеждён «Сандерленд» (4:4, 7:6). После вылета «Чарльтона» в следующем сезоне Илич потерял место основного вратаря и уступил его новичку Дину Кили.

В феврале 2000 года он отправился в аренду в «Вест Хэм Юнайтед», но провёл только одну игру: домашний матч против «Эвертона» в Премьер-лиге (0:4). В сентябре следующего года он был отправлен в аренду в «Портсмут» и сыграл в 7 матчах клуба.

В 2002 году Илич покинул «Чарльтон» и перешёл в венгерский «Залаэгерсег», где играл против «Манчестера Юнайтед» в отборочном раунде Лиги чемпионов. Первый матч венгры выиграли со счётом 1:0, а второй проиграли - 0:5 (Илич получил красную карточку за фол на Руде ван Нистелрой).

Сборная 
Всего Илич за национальную сборную Югославии провёл 2 матча: гостевой товарищеский против сборной Израиля в 1998 году (2:0) и домашний отборочный на Чемпионат мира 2002 против сборной России в 2001 году (0:1).

Примечания

Ссылки 
 
 Saša Ilić at National-Football-Teams.com
 

Футболисты Австралии
Футболисты Югославии
Футболисты Сербии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Графичар»
Игроки ФК «Раднички» Нови Белград
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Абердин»